El término Llera puede referirse a:
Llera de Canales, cabecera municipal del municipio del mismo nombre en el estado de Tamaulipas, México;
Llera, un municipio de la provincia de Badajoz en Extremadura, España.
Llera, localidad asturiana perteneciente al municipio de Grado.
Miguel Ángel Llera, jugador de fútbol.